

Cypr
 Asomatos – wieś w dystrykcie Kirenia
 Asomatos – wieś w dystrykcie Limassol

Grecja
 Wąwóz Asomatos – wąwóz na Krecie